Sidi (« mon seigneur »), ou Sidna (« notre seigneur »), dérivé de Sid (« seigneur », forme dialectale de l'arabe Sayyid), est un titre honorifique utilisé en Afrique du Nord (au Maroc, en Algérie, Tunisie et en Égypte). On retrouve ce titre dans de nombreux noms propres dont :

Anthroponyme
Sidi Aamar, religieux musulman du 
Sidi El Houari, saint musulman associé à un quartier de la ville d'Oran (Algérie)
Sidi Ahmed ou el Kadhi, fondateur de la dynastie des seigneurs de Koukou et roi d'Alger de 1520 à 1527
Sidi Keita, joueur de football mali né en 1985
Sidi Larbi Cherkaoui, danseur et chorégraphe belge né à Anvers en 1976
Sidi M. Sidibé, né en 1970, photographe malien.
Sidi Mansour, marabout du , en Kabylie
Sidi Mohamed Barkat, philosophe français contemporain
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, homme politique mauritanien
Sidi Said, leader algérien
Sidi Brahim Riahi, ambassadeur du Bey de Tunis et saint marabout en Tunisie
Sidi Bahloul ben Assem, saint soufis de Kabylie (près d'Azazga)

Toponyme
, le nom de plusieurs villes d'Algérie et de Tunisie
, le nom de plusieurs villes d'Algérie et de Tunisie
, le nom de plusieurs villes d'Algérie, de Tunisie et du Maroc
, le nom de plusieurs villes d'Algérie et de Tunisie
, le nom de plusieurs villes d'Algérie et de Tunisie
, le nom de plusieurs villes d'Algérie, du Maroc et de Mauritanie

Ait sidi amar, une localité de la commune Bouzeguène, en Algérie
Sidi Abdelaziz, une commune d'Algérie
Sidi Abdeldjebar, une commune d'Algérie
Sidi Abdelli, une commune d'Algérie
Sidi Abdelmoumen, une commune d'Algérie
, le nom de plusieurs villes d'Algérie
Sidi Abed, une commune d'Algérie
Sidi Aïch, une commune d'Algérie
Sidi Aïssa, une commune d'Algérie
Sidi Akkacha, une commune d'Algérie
Sidi Ali, une commune d'Algérie 
Sidi Ali Benyoub, une commune d'Algérie
Sidi Ali Boussidi, une commune d'Algérie 
, le nom de plusieurs villes d'Algérie
Sidi Amrane, une commune d'Algérie
Sidi Aoun, une commune d'Algérie
Sidi Ayad, une commune d'Algérie
Sidi Baizid, une commune d'Algérie
Sidi Bakhti, une commune d'Algérie
Sidi Bel Abbès, une wilayah algérienne
Communes de la Wilaya de Sidi-Bel-Abbès
Sidi Belattar, une commune d'Algérie 
Sidi Ben Adda, une commune d'Algérie
Sidi Benyebka, une commune d'Algérie
Sidi Boubekeur, une commune d'Algérie 
Sidi Boumedienne, une commune d'Algérie
Sidi Boussaid 
Sidi Boutouchent, une commune d'Algérie
Sidi Brahim, une commune d'Algérie.
Sidi Chaib, une commune d'Algérie
Sidi Chami, une commune d'Algérie
Sidi Dahou de Zairs, une commune d'Algérie
Sidi Damed, une commune d'Algérie
Sidi Djillali, une commune d'Algérie
Sidi Embarek, un village algérien
Sidi Errabia, une commune d'Algérie
Sidi-Fredj (anciennement Sidi Ferruch), une presqu'île algérienne
Sidi Fredj, une commune d'Algérie
Sidi Ghiles, une commune d'Algérie
Sidi Hadj Hassaine, un village algérien
Sidi Hadjeres, une commune d'Algérie
Sidi Hamadouche, une commune d'Algérie
Sidi Hosni, une commune d'Algérie
Sidi Kada, une commune d'Algérie
Sidi Khellil, une commune d'Algérie
Sidi Khouiled, une commune d'Algérie
Sidi Ladjel, une commune d'Algérie
Sidi Lahcene, une commune d'Algérie
, le nom de plusieurs  communes d'Algérie
Sidi Lantri, une commune d'Algérie
Sidi Lazreg, une commune d'Algérie 
Sidi Makhlouf, une commune d'Algérie 
Sidi Maarouf une commune d'Algérie
Sidi Medjahed, une commune d'Algérie
Sidi Mérouane, une daïra algérienne
Sidi Mezghiche, une commune d'Algérie
Sidi M'Hamed, une commune d'Algérie
Sidi Moussa, une commune d'Algérie
Sidi Moussa Chlef, un village algérien 
, le nom de plusieurs villes d'Algérie
Sidi Okba, une commune d'Algérie
Sidi Ouriache, une commune d'Algérie
Sidi Rached, une commune d'Algérie
Sidi Saada, une commune d'Algérie
Sidi Safi, une commune d'Algérie
Sidi-Saïd, un village algérien 
Sidi Semiane, une commune d'Algérie 
Sidi Smaïl, une commune d'Algérie
Sidi Tifour, une commune d'Algérie
Sidi Yacoub, une commune d'Algérie
Sidi Zahar, une commune d'Algérie
Sidi Ziane, une commune d'Algérie

Sidi, une commune rurale du département de Kourinion

Sidi-Abd-el-Rahman, une ville égyptienne
Sidi Barrani, un village égyptien
Sidi Bennour, une ville marocaine 
Sidi Bernoussi, une ville marocaine 
Préfecture de Sidi Bernoussi, une préfecture d'arrondissement marocaine

Sidi Addi, une ville marocaine 
le lac Aguelmame Sidi Ali, un lac marocain
Sidi Bernoussi-Zenata, une ville marocaine
Sidi Boubker, une ville marocaine
le lac Sidi-Boughaba, un lac marocain
Sidi Harazem, une oasis marocaine 
Sidi Ifni, une ville marocaine
la province de Sidi Ifni 
Sidi Jaber, une ville marocaine 
Sidi Kacem, une ville marocaine
Union de Sidi Kacem, un club de football
la province de Sidi Kacem 
Sidi Lahcen, un village marocain 
Sidi Lyamani, une ville marocaine
Sidi Maârouf, une ville marocaine
Sidi Moumen, une ville marocaine
Sidi Rahhal, une ville marocaine
Sidi Taibi, une ville marocaine 
Sidi Zouine, une ville marocaine 
Sidi Youssef Ben Ahmed

Sidi Alouane, une ville tunisienne 
Sidi Bou Ali, une ville tunisienne
Sidi Bou Saïd, un village tunisien
Sidi Bouzid, une ville tunisienne 
Le gouvernorat de Sidi Bouzid, un gouvernorat de la Tunisie
Sidi El Hani, une ville tunisienne 
Sidi Hassine, une ville tunisienne
le barrage de Sidi Salem, un barrage de Tunisie
Sidi Thabet, une ville tunisienne

Vin 
 Sidi Brahim

Autres 
Ce terme peut aussi désigner :
 La SIDI - Solidarité internationale pour le développement et l’investissement - est une société spécialisée créée par le Comité catholique contre la faim et pour le développement
SIDI : Syndrome de l'immunodeficience innée

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme algérien